Волочанское — озеро в России, располагается на севере Ижемского района Республики Коми.

Находится на высоте 45 м над уровнем моря. Площадь водной поверхности — 1,6 км². Площадь водосборного бассейна — 265 км². На севере сообщается с соседним озером Ыджыд-Косты. С южной стороны впадают реки Палкин-Ёль и Волганский-Ёль.

Данные водного реестра 
По данным Государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300211103000019902.

Примечания 

Бассейн Ёрсы
Озёра Республики Коми
Ижемский район